Чемпионат России по лёгкой атлетике 2000 года проводился 22—26 июля в Туле на стадионе «Арсенал». На соревнованиях проходил главный этап отбора в сборную России для участия в легкоатлетическом турнире XXVII Летних Олимпийских игр в Сиднее, прошедшем 22—30 сентября. На протяжении 5 дней было разыграно 42 комплекта медалей.

В секторе для прыжка с шестом у мужчин третий результат сезона в мире показал вчерашний юниор Павел Герасимов, ставший чемпионом страны с результатом 5,85 м.

У мужчин в метании молота победил и отобрался в команду на Олимпийские игры 39-летний Василий Сидоренко, чемпион Европы 1994 года. При этом показанный им результат соответствовал самым высоким мировым стандартам — 81,75 м, 4-е место в рейтинге сезона.

Результат победительницы женского семиборья, 22-летней Елены Прохоровой, стал не только вторым в мировом сезоне 2000 года, но и лучшим в истории среди спортсменок до 23-х лет. Планка высшего мирового достижения среди молодёжи была поднята Еленой на отметку в 6765 очков. Подобный результат стал возможен благодаря тому, что спортсменка по ходу соревнований побила личные рекорды во всех семи дисциплинах.

Многократная победительница и призёрка Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в беге на спринтерские дистанции 100 и 200 метров Ирина Привалова выиграла чемпионат России на дистанции 400 метров с барьерами. При этом решение о переходе в барьерный бег Ирина со своим мужем и тренером Владимиром Паращуком приняли менее года назад, начав подготовку к новой дисциплине только в феврале. А первый старт в своей карьере на данной дистанции спортсменка сделала лишь 12 июля, за 2 недели до отбора, и сразу выполнила олимпийский норматив, пробежав за 54,49.

Рекорды России среди юниоров на чемпионате установили две восходящие звезды российской лёгкой атлетики: Юрий Борзаковский в беге на 400 метров (45,84) и Елена Исинбаева в прыжке с шестом (4,40 м). Их результатов хватило для завоевания серебряных наград и попадания в сборную России на Олимпийские игры.

На протяжении 2000 года в различных городах были проведены также чемпионаты России в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 18—19 февраля — зимний чемпионат России по длинным метаниям (Адлер)
 20 февраля — зимний чемпионат России по спортивной ходьбе (Адлер)
 12 марта — чемпионат России по полумарафону (Адлер)
 16 апреля — чемпионат России по горному бегу (вверх) (Кисловодск)
 23 апреля — чемпионат России по бегу на 100 км (Черноголовка)
 8—9 мая — чемпионат России по суточному бегу по стадиону (Москва)
 19—21 мая — чемпионат России по спортивной ходьбе (Москва)
 20 мая — чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз) (Токсово)
 21 мая — чемпионат России по марафону (Москва)
 3—4 сентября — чемпионат России по суточному бегу по шоссе (Санкт-Петербург)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Зимний чемпионат России по длинным метаниям 
Зимний чемпионат России по длинным метаниям 2000 прошёл 18—19 февраля в Адлере. Высокие результаты показали женщины в метании диска, где чемпионка мира 1993 года Ольга Чернявская оказалась сильнее первого номера сборной России Натальи Садовой (64,15 м против 63,53 м).

Мужчины

Женщины

Зимний чемпионат России по спортивной ходьбе 
Зимний чемпионат России по спортивной ходьбе 2000 состоялся 20 февраля в Адлере. В мужском заходе на 20 км новый рекорд России установил Роман Рассказов — 1:18.07. Прежнее достижение Андрея Перлова, показанное в 1990 году, он превзошёл на 13 секунд.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по полумарафону 
Чемпионат России по полумарафону 2000 прошёл 12 марта в Адлере.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по горному бегу (вверх) 
Первый чемпионат России по горному бегу (вверх) состоялся 16 апреля 2000 года в Кисловодске, Ставропольский край. На старт вышли 14 участников (10 мужчин и 4 женщины) из 9 регионов России.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по бегу на 100 км 
Чемпионат России по бегу на 100 километров прошёл 23 апреля в подмосковном городе Черноголовка. Николай Аринушкин и Надежда Карасёва впервые в карьере стали чемпионами страны.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по суточному бегу по стадиону 
Чемпионат России по суточному бегу по стадиону прошёл 8—9 мая на стадионе «Октябрь» в Москве в рамках IX сверхмарафона «Сутки бегом». На старт вышли 48 легкоатлетов из 26 регионов страны (42 мужчины и 6 женщин). В третий раз подряд на пробеге «Сутки бегом» победила Ирина Реутович, вновь пробежавшая за сутки более 230 км. Высокий результат у мужчин показал чемпион Андрей Казанцев (256 869 м), опередивший второго призёра на 15 км.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по спортивной ходьбе 
Чемпионат России по спортивной ходьбе 2000 года прошёл 19—21 мая в Москве. Были разыграны 3 комплекта медалей на олимпийских дистанциях 20 км у мужчин и женщин и 50 км у мужчин. Дистанция была проложена по территории Спортивного комплекса «Лужники». На чемпионате был зафиксирован целый шквал рекордов. Роман Рассказов в ходьбе на 20 км второй раз в году обновил рекорд России и повторил высшее мировое достижение, преодолев дистанцию за 1:17.46. Ещё более впечатляющие результаты показали женщины на аналогичной дистанции. Сразу 5 спортсменок превысили прежний мировой рекорд, а победительница, Татьяна Гудкова, сбросила с него более 2-х минут — 1:25.18. Рекорд мира среди юниоров (до 20 лет) в ходьбе на 10 000 метров по стадиону установил Виктор Бураев — 38.46,4. А в заключительный день соревнований был переписан ещё один мировой рекорд. 34-летний Валерий Спицын грамотно рассчитал силы на дистанции 50 км, оторвавшись от своих преследователей на заключительных 10 километрах, и финишировал с временем 3:37.26.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз) 
II чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз) состоялся 20 мая 2000 года в посёлке Токсово, Ленинградская область. На старт вышли 22 участника (20 мужчин и 2 женщины) из 6 регионов страны.

Мужчины

Женщины 

 В женском забеге участвовали только 2 спортсменки.

Чемпионат России по марафону 
Чемпионат России по марафону 2000 состоялся 21 мая в Москве в рамках IV Московского марафона «Лужники».

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по суточному бегу по шоссе 
Чемпионат России по суточному бегу по шоссе прошёл 3—4 сентября в Санкт-Петербурге в рамках 14-го пробега «Испытай себя». Победу у мужчин с лучшим результатом сезона в мире одержал Анатолий Кругликов — 261 437 м.

Мужчины

Женщины

Состав сборной России для участия в XXVII Летних Олимпийских играх 
По итогам чемпионата и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в XXVII Летних Олимпийских играх в Сиднее вошли 116 атлетов:

Мужчины

100 м: Сергей Бычков.
200 м: Александр Рябов.
Эстафета 4х100 м: Сергей Бычков, Дмитрий Васильев, Валерий Кирдяшёв, Александр Рябов, Сергей Слукин, Александр Смирнов.
400 м: Дмитрий Головастов.
Эстафета 4х400 м: Дмитрий Головастов, Юрий Борзаковский, Андрей Семёнов, Олег Ковалёв, Дмитрий Тенц, Руслан Мащенко, Дмитрий Богданов.
800 м: Юрий Борзаковский — имел освобождение от отбора, Дмитрий Богданов, Артём Мастров.
1500 м: Вячеслав Шабунин.
10 000 м: Дмитрий Максимов.
Марафон: Леонид Швецов — позднее снялся с соревнований, Дмитрий Капитонов, Павел Кокин.
3000 м с препятствиями: Владимир Пронин.
110 м с барьерами: Евгений Печёнкин, Андрей Кислых.
400 м с барьерами: Владислав Ширяев, Борис Горбань, Руслан Мащенко.
Прыжок в высоту: Вячеслав Воронин — имел освобождение от отбора, Сергей Клюгин, Пётр Брайко.
Прыжок с шестом: Максим Тарасов — имел освобождение от отбора, Павел Герасимов, Евгений Смирягин.
Прыжок в длину: Данил Буркеня, Владимир Малявин, Кирилл Сосунов.
Тройной прыжок: Денис Капустин, Геннадий Марков, Игорь Спасовходский.
Толкание ядра: Павел Чумаченко.
Метание диска: Дмитрий Шевченко, Виталий Сидоров, Александр Боричевский.
Метание молота: Василий Сидоренко, Алексей Загорный, Илья Коновалов.
Метание копья: Сергей Макаров, Владимир Овчинников.
Десятиборье: Лев Лободин — имел освобождение от отбора, Роман Разбейко.
Ходьба 20 км: Илья Марков, Роман Рассказов, Владимир Андреев.
Ходьба 50 км: Валерий Спицын, Владимир Потёмин, Николай Матюхин.

Женщины

100 м: Наталья Игнатова, Марина Транденкова, Наталья Воронова.
200 м: Марина Транденкова, Ирина Хабарова, Оксана Экк.
Эстафета 4х100 м: Наталья Игнатова, Марина Транденкова, Наталья Воронова, Ирина Хабарова, Марина Кислова, Оксана Экк.
400 м: Светлана Поспелова — имела освобождение от отбора, Наталья Назарова, Ольга Котлярова.
Эстафета 4х400 м: Светлана Поспелова, Наталья Назарова, Ольга Котлярова, Олеся Зыкина, Светлана Гончаренко, Юлия Сотникова, Ирина Привалова.
800 м: Наталья Цыганова, Ольга Распопова, Ирина Мистюкевич.
1500 м: Светлана Мастеркова — имела освобождение от отбора, Людмила Рогачёва, Наталья Горелова.
5000 м: Татьяна Томашова, Ольга Егорова.
10 000 м: Галина Богомолова, Лидия Григорьева, Людмила Бикташева.
Марафон: Валентина Егорова, Мадина Биктагирова, Любовь Моргунова.
100 м с барьерами: Наталья Шеходанова, Юлия Граудынь, Светлана Лаухова.
400 м с барьерами: Ирина Привалова, Юлия Носова, Наталья Чулкова.
Прыжок в высоту: Марина Купцова, Елена Елесина, Светлана Лапина.
Прыжок с шестом: Елена Белякова, Елена Исинбаева, Светлана Феофанова.
Прыжок в длину: Татьяна Котова, Людмила Галкина, Ольга Рублёва.
Тройной прыжок: Татьяна Лебедева, Оксана Рогова, Инна Ласовская.
Толкание ядра: Светлана Кривелёва, Лариса Пелешенко, Ольга Рябинкина.
Метание диска: Наталья Садова, Лариса Короткевич, Оксана Есипчук.
Метание молота: Ольга Кузенкова, Татьяна Константинова, Алла Давыдова.
Метание копья: Татьяна Шиколенко, Екатерина Ивакина, Оксана Макарова — позднее снялась с соревнований.
Семиборье: Елена Прохорова, Наталья Рощупкина, Дина Корицкая.
Ходьба 20 км: Татьяна Гудкова, Ольга Полякова, Ирина Станкина.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2000

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

2000-е годы в Тульской области
Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Июль 2000 года
Чемпионаты России в 2000 году
Спортивные соревнования в Туле